

Persone 

 Valentini – nome d'arte del cantante castrato italiano Valentino Urbani (...-...)

 Lucia Valentini Terrani (1946-1998) – mezzosoprano e contralto italiana
 Maria Valentini Bonaparte (1818-1874) – nobildonna moglie di Vincenzo Valentini; figlia di Alexandrine de Bleschamp e di Luciano Bonaparte
 Valentino Valentini (1962) – politico italiano

Storia 
 Valentini – antica tribù della Sardegna

Altro 
 Palazzo Valentini – palazzo di Roma
 Canthigaster valentini – pesce osseo d'acqua salata appartenente alla famiglia dei tetraodontidi